Une dizaine est un ensemble de dix éléments et peut désigner par extension :
 une prière catholique ;
 une division territoriale française à l'époque moderne.